Километро 91 има више значења:

 Километро 91 (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Километро 91 (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику